FMCI steht für:
 Federation of Mountaineering Clubs in Ireland (deutsch „Vereinigung der Bergsteiger-Vereine Irlands“), vormaliger Name von Mountaineering Ireland, irischer Bergsteigernationalverband
 Flughafen Mohéli Bandar Es Eslam (ICAO-Code), komorischer Flughafen

Abkürzung